Ouijjane är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Tiznit och regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Ouijjane ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ouijjane är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Iggui Ouafa,  meter över havet,  km söder om Ouijjane. Runt Ouijjane är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Reggada,  km väster om Ouijjane. Omgivningarna runt Ouijjane är i huvudsak ett öppet busklandskap.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Souss-Massa-Draâ